Масловский:

Фамилия 
(, , ) — польская, украинская, белорусская и русская фамилия. Имеет женскую форму .

На Украине в начале 2000-х годов проживало около 4,3 тыс. людей с данной фамилией.
 Масловский, Александр Александрович (род. 1992) — российский футболист.
 Масловский, Алексей Францевич (1831—1889) — натуралист, зоолог.
 Масловский, Виталий Иванович (1935—1999) — украинский историк, публицист.
 Масловский, Владимир Анатольевич (род. 2000) — белорусский футболист.
 Масловский, Глеб Викторович (более известен под фамилией Алёхин; 1907—1994) — советский писатель и журналист, военный корреспондент.
 Масловский, Дмитрий Фёдорович (1848—1894) — генерал-майор русской армии, военный историк.
 
 Масловский, Евгений Константинович — российский переводчик, председатель Ассоциации лексикографов Lingvo.
 
 Масловский, Павел Алексеевич (род. 1956) — российский предприниматель, государственный и политический деятель.
 Масловский, Пётр Модестович (1906—1991) — советский учёный в области металлургии, лауреат Сталинской премии.
 Масловский, Семён Осипович (1806—1887) — генерал-лейтенант.
 Масловский, Станислав (1853—1926) — польский художник.
 Масловский, Эдуард Иванович (род. 1934) — советский футболист, тренер.
 Масловский, Яков Ефимович (Янкель Хаимович) (1902—1984) — генерал-майор.

Двойные фамилии 
 Масловский-Мстиславский, Сергей Дмитриевич (1876—1943) — русский революционер, советский писатель.

Топоним 
 Масловский — упразднённый посёлок, существовавший на территории Дмитровского района Орловской области до 1981 года.
 Масловский — посёлок в Зарайском районе Московской области России;
 Масловский — приток Чапомы в Мурманской области.
 Масловский район — административно-территориальная единица в Ярославской области, существовавшая в 1944—1959 годах. 
 Масловский сельсовет

Примечания